Дринополската, Погонианска и Коницка епархия (, катаревуса Ιερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в Делвинаки, Южен Епир. Начело на епархията от 1995 година е митрополит Андрей.

История 
Тази епархия е една от осемте епархии на Стария Епир, които изчезват преди V век. Центърът ѝ е в Дринупол (Δρυνούπολις), античен и средновековен град, срещан и като Дриинупол (Δρυϊνούπολις), Адрианопол (Ἀδριανούπολις) и Андрианопол (Ανδριανούπολις). Разположен е бил на мястото на днешния албански град Дропул. Градът е построен в началото на II век от император Адриан и укрепен в средата на VI век от император Юстиниан I. Християнството идва в областта от Никопол и със сигурност преди средата на V век в Адрианопол има епархия, тъй като епископ Евтихий Адрианополски (Ἀδριανουπόλεως Εὐτύχιος) е участник на Четвъртия вселенски събор н 451 година. Градът е споменат в средата на VI век като един от дванадесетте града на Епир в „Синекдем“ на Хиерокъл.

След разрушаването на града от готите на Тотила, седалището на епархията се мести в укрепеното градче Епископи (Пешкъпи е Сипърме) (558 - 1185). След разгрома на епископи от кръстоносците, се мести в Гардики и Цепенския манастир (Μονής Τσέπου) (1185 - 1318 или 1395). От 1318 година до 1924 година катедрата е в Аргирокастро.

Епархията първоначално е подчинена на Никополската митрополия до унищожаването на едноименния град от българите, а след това на Навпактската до 1020 година, когато е подчинена на Охридската архиепископия. От 1285 до 1835 година е епископия, подчинена на Янинската митрополия.

Спомената е в тактиконите на Лъв VI Философ (866 – 912), Константин VII Багренородни (913 - 959), Йоан I Цимиски (969 - 976), като подчинена на Навпактската митрополия и във Втората грамота на Василий II Българоубиец (976 - 1025) на Охридската архиепископия. В началото на X век Парижкият кодекс 1555Α споменав Адрианополската епископия като първа от шестте епископии на Никополската митрополия в Стария Епир.

Между 1813 и 1821 година и отново от юли 1831 година е обединена с Химарската и Делвинската епархия в Дринополска, Делвинска и Химарска епископия (Επισκοπή Δρυϊνουπόλεως, Δελβίνου και Χειμάρρας) и е под №№ 63 в списъка на Вселенската патриаршия. Делвинската кондика приписва това обединение на трите епископии на благоволението на янинския митрополит и на Али паша Янински към епископ Гавриил Дринополски, но то вероятно се дължи на икономическия упадък на Химара и Делвино и на постепенното намаляване на християнското население след засилването на ислямизацията в XVI век. Икономическата катастрофа на Химарската епископия е спомената в писмо на патрирах Дионисий III Константинополски от 1664 година. Това е и причината изтъкната в патриаршеския томос за обединението: „Епископията (Химарска), далеч от Янина и прекалено покварена и слаба... не може да се издържа и да се грижи за архиерея си.“ Самата Дринополска епископия е в тежка икономическа криза от началото на XVII до средата на XVIII век и много от архиереите ѝ не могат да си плащат дълговете към Патриаршията.

В 1835 година Дринополската, Делвинска и Химарска епископия е повишена в Дринополската, Делвинска и Химарска митрополия (Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Δελβίνου και Χειμάρρας) и предстоятелят ѝ получава и титлата „ипертим и екзарх на цяла Хаония“ (υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαονίας). Митрополията е под № 64 в списъка на Вселенската патриаршия.

След създаването на Албания в резултат на Балканските войни в 1913 година, Аргирокастренско е предадено на новата държава. На 17 февруари 1914 година прогръцки сили обявяват Автономната република Северен Епир. Двамата гръцки митрополити Спиридон Веленски и Коницки и Василий Дринополски участват в управлението на самопровъзгласената държава и после подкрепят установилата се през октомври 1914 година гръцка администрация. През октомври 1916 година новата италианска администрация подкрепя албанските сили и изгонва митрополит Василий Дринополски. Василий се установява в Делвинаки, на гръцка територия и оттам управлява остатъка от епархията си. В Аргирокастренско в църквите и училищата е въведен албанският език. Дринуполския църковен окръг в 1923 година, когато е прокарана новата албано-гръцка граница, е ограничен до няколко села от Погони, а основната част влиза в създадената в Албания в 1937 година Аргирокастренска епископия.

През ноември 1924 година, след разгрома на Гърция в Гръцко-турската война, Вселенската патриаршия създава с Акт № 4427 от 8 ноември 1924 година нови митрополии за архиереите избягали от Мала Азия и Тракия. Така в Епир са създадени митрополиите 1. Мецовска, 2. Филиатеска и 3. Дринуполска и Погонианска. Последната, с катедра в Делвинаки, включва областта Погони, която до голяма степен съвпада с границите на разпуснатата в 1863 година Погонианска архиепископия. Митрополит става Василий Дринополски, изгонен от италианците в 1916 година. Към титлата му се добавя „ипертим и екзарх на цял Северен Епир“ (ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου).

В 1928 година Дринополската и Погонианска и Веленската и Коницката митрополия заедно с всички епархии на така наречените Нови земи са предадени от Вселенската патриаршия под управлението на Църквата на Гърция, макар формално вселенският патриарх да запазва правата си върху тях.

На 10 март 1936 година с Акт № 961/1070 Светият синод на Църквата на Гърция присъединява Веленската и Коницка митрополия (Βελλᾶς καί Κονίτσης) към Дринополската и Погонианска митрополия (Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς) и създава Дринополската, Погонианска и Коницка епархия и титлата Веленска (Βελλᾶς) е загубена. Веленският манастир и 42 околни села, административно подчинени на Янина, минават към Янинската митрополия.

Епископи 

 Дринополски епископи (Δρυϊνουπόλεως)

 Дринополски, Делвински и Химарски епископи (Δρυϊνουπόλεως, Δελβίνου και Χειμάρρας)

 Дринополски, Делвински и Химарски митрополити (Δρυϊνουπόλεως, Δελβίνου και Χειμάρρας)

 Дринополски и погониански митрополити (Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιανής)

 Дринополски, погониански и концки митрополити (Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης)

Енории 

Митрополитски църкви

Енорийски църкви в Коницко

Енорийски църкви в Погони

Бележки